Квириний (Quirinius) е име на:

 Когномен на римската фамилия Сулпиции
 Публий Сулпиций Квириний, консул 12 пр.н.е., управител на Сирия, извършва преброяване на населението през 7 г.

Подобни имена на хора:

 Квирин; Квиринал, (Quirinus; Quirinalis)
 Публий Квирин Сулпиций, цензор 42 пр.н.е., баща на Публий Сулпиций Квириний
 Луций Сесций Албаниан Квиринал, суфектконсул 23 пр.н.е.
 Гай Калпетан Рантий Квириналис Валерий Фест, суфектконсул 71 г.
 Свети Квиринус Нойски или Римски († 115), римски мъченик и трибун

Други:

 Квиринал (Collis Quirinalis), един от седемте хълма на Рим
 Квирин, римски бог
 Янус, (Янус Квирин), римски бог
 sacellum Quirini, древноримско светище
 flamen Quirinalis, Фламин на Квирин
 Квириналия (Quirinalia), култов празник в Древен Рим на 17 февруари
 Квирити, древното название на римските граждани
 Porta Quirinalis, древна врата в Сервийската стена в Рим
 Сант Андреа ал Квиринале, църквата „Свети Андрей“ в Рим на Квиринал